Ла Флор има више значења:

 Ла Флор, Колонија Нуева Паредонес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Флор (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Флор (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Флор (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Флор (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флор (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флор (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флор (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флор (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флор (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флор (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флор (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флор (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флор (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Флор (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Флор (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор, Санхонсито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор, Елисео Мартинез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Флор (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Флор (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Флор (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Флор (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флор (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Флор (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Флор (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флор (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флор (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Флор, Гранха (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Флор (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Флор (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Флор (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Флор (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Флор, Метесака (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Флор, Километро Синко (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Флор (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флор (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флор, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Флор (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Флор (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флор (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флор (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флор (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флор, Гонзало Белмонтес Г. (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Флор (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику